

Patronyme 

 Charles Démia, ecclésiastique et éducateur français ;

 Marcel Démia, résistant des maquis de l'Ain et du Haut-Jura.